Louredo

 Louredo - freguesia no concelho de Amarante, Portugal
 Louredo - freguesia no concelho de Paredes, Portugal
 Louredo - freguesia no concelho de Póvoa de Lanhoso, Portugal
 Louredo - freguesia no concelho de Santa Maria da Feira, Portugal
 Louredo - freguesia no concelho de Santa Marta de Penaguião, Portugal
 Louredo - freguesia no concelho de Vieira do Minho, Portugal
 Louredo — aldeia no concelho de Vila Nova de Poiares, Portugal

Desambiguação